50-й чемпионат мира по спортивной гимнастике 2021 года прошёл с 18 по 24 октября 2021 года в городе Китакюсю, Япония.

Первоначально соревнования планировалось провести в Копенгагене, Дания, до того, как Датская федерация гимнастики отстранилась от проведения в июле 2020 года. В ноябре 2020 года Международная федерация гимнастики объявила Китакюсю новым городом-организатором на те же даты.

Хотя чемпионаты мира традиционно не проводятся в олимпийские годы, но перенос летних Олимпийских игр 2020 года привел к тому, что мероприятие 2021 года пришлось на тот же год. В последний раз Олимпийские игры и чемпионаты мира проводились в одном и том же году в 1996 году.

Из-за запрета CAS сборная России по спортивной гимнастике выступала под эмблемой Федерации спортивной гимнастике (ФСГР) в составе команды RGF (аббревиатура на английском языке).

Медали

Общий зачет

Призёры

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины

Личное многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

См. также 
 Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2020
 Чемпионат мира по художественной гимнастике 2021

Примечания

Ссылки 

Гимнастика
2021
Спорт в Японии в 2021 году
Спортивная гимнастика 2021
Международные спортивные соревнования в Китакюсю
Чемпионаты мира в Японии